Heaton (Emil Christensen)
 Heaton – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Heaton – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Heaton – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Heaton – miejscowość w hrabstwie Tyne and Wear (Anglia)
 Heaton – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)